Uwer steht für:

einen Familiennamen:
 Dirk Uwer (* 1969), deutscher Jurist, Rechtsanwalt und Honorarprofessor
 Thomas Uwer (* 1970), deutscher Jurist und Journalist

geografische Objekte:
 Uwer (Fluss), Fluss in Russland
 Uwer (Daweloor), einen indonesischen Ort auf der Insel Daweloor